

Musica 
 Number 10 – album di J.J. Cale del 1992

Pittura 
 Number 10 – dipinto di Mark Rothko del 1950

Televisione 
 Number 10 – serie televisiva britannica del 1983